Shanghai ATP 1000 Masters 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Shanghai Rolex Masters rozgrywany w dniach 11–18 października 2009 roku w Szanghaju na kortach twardych o puli nagród 5 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009